Hassenpflug är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amalie Hassenpflug (1800–1871), tysk författarinna
 Charlotte Hassenpflug (1793–1833), syster till bröderna Grimm
 Gustav Hassenpflug (1907–1977), tysk arkitekt
 Johannes Hassenpflug (1755–1834), hessisk ämbetsman
 Karl Hassenpflug (1824–1890), tysk skulptör
 Ludwig Hassenpflug (1794–1862), hessisk politiker

Tyska efternamn